7571 Вайс Розе (7571 Weisse Rose) — астероїд головного поясу, відкритий 7 березня 1989 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,202.

Названо на честь Білої троянди () — групи спротиву в нацистській Німеччині, яка складалася зі студентів Мюнхенського університету та професора філософії.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (7501-7600)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1989
Головний пояс астероїдів